Karl Stürmer  ist der Name folgender Personen:

* Karl Freiherr von Stürmer (1792–1853), österreichischer Feldmarschalleutnant  
 Karl Stürmer (Maler) (1803–1881), deutscher Maler
 Karl Stürmer (Fußballspieler) (1882–1943), österreichischer Fußballspieler und -trainer